O Campeonato Regional (ou Insular) de São Vicente de 2016-17 foi a 79a temporada (41a desde independência) de Associação Regional de São Vicente de Futebol (ARSVF), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi 14, oito em Primeira Divisão e seis em Segunda Divisão.

O campeão do torneio foi o CS Mindelense conqustou o 49o título recente é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2017, Futebol Clube de Derby, termino segunda na competições regionais participando na campeonato nacional.

Académico originalmente finido o campeão, Académica Mindelo  perdeu 11 pontos e finido quinto. O FC Derby protesto sobre o dois goleadores, inscrivado o goleador com identidade falsa sobre dois jogadores nomeado Keven Jorge, uma o Kevin Jorge Sousa Ramos (Ken) nascido em 1989 e o outro o Kevin Jorge Ramos Sousa nascido em 1994 e jogador de clube portuguesa, Nacional da Madeira.  Uma temporada tarde, Académica finido o setimo, na zona de jogos decisonais e venceu com mais golos artilheirado.

Clubes

Primeira Divisão
Académica
 Batuque FC
 FC Derby
 Falcões do Norte
 Sporting Farense
 Clube Sportivo Mindelense
 Sport Clube Ribeira Bote
 Salamansa

Segunda Divisão
GD Amarante
Calhau
 Castilho
Corinthians
 Ponta d’Pom
 Ribeira Bote
São Pedro

Resumo da Temporada
A edição 2015-16 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Clube Sportivo Mindelense.

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão
1a: Castilho
2a: Perdeu na jogos promocionais com Salamansa FC

Jogos
<center>
{|class="wikitable" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 1
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="100"|Hora
|-align=center
|Ribeira Bote
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Derby
|17 de dezembro
|14:00
|-align=center
|Falcões
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Batuque
|17 de dezembro
|16:00
|-align=center
|Salamansa
|0 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Academica Mindelo
|18 de dezembro
|14:00
|-align=center
|Farense
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Mindelense
|18 de dezembro
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 2
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="100"|Hora
|-align=center
|Mindelense
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Salamansa
|7 de janeiro
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Academica Mindelo
|4 - 2
|Farense
|7 de janeiro
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Batuque
|2 - 1
|Ribeira Bote
|8 de janeiro
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Derby
|1 - 0
|Falcões
|8 de janeiro
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 3
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Salamansa
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Batuque
|14 de janeiro
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Falcões
|0 - 1
|Academica Mindelo
|14 de janeiro
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Farense
|2 - 1
|Derby
|4 de março
|14ː00
|-align=center
|Ribeira Bote
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Mindelense
|4 de março
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 4
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Mindelense
|2 - 1
|Falcões
|28 de janeiro
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Academica Mindelo
|2 - 0
|Ribeira Bote
|28 de janeiro
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Farense
|3 - 0
|Salamansa
|29 de janeiro
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Derby
|3 - 2
|Batuque
|29 de janeiro
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 5
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Salamansa
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Derby
|4 de fevereiro
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Batuque
|1 - 0
|Farense
|4 de fevereiro
|16:00
|-align=center
|Falcões
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Ribeira Bote
|5 de fevereiro
|14:00
|-align=center
|Academica Mindelo
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Mindelense
|5 de fevereiro
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 6
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Ribeira Bote
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Farense
|11 de fevereiro
|14:00
|-align=center
|Falcões
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Salamansa
|11 de fevereiro
|16:00
|-align=center
|Batuque
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Academica Mindelo
|12 de fevereiro
|14:00
|-align=center
|Derby
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Mindelense
|12 de fevereiro
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 7
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Academica Mindelo
|''0 - 3n1
|bgcolor=#D0E7FF|Derby
|25 de fevereiro
|14:00
|-align=center
|Mindelense
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Batuque
|25 de fevereiro
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Farense
|2 - 1
|Falcões
|26 de fevereiro
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Salamansa
|1 - 0
|Ribeira Bote
|26 de fevereiro
|16:00
|-
!colspan=6|Nota 2: Originalmente terminou com 0-0
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 8
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Mindelense
|3 - 1
|Farense
|11 de março
|14:00
|-align=center
|Academica Mindelo
|0 - 3n3
|bgcolor=#D0E7FF|Salamansa
|11 de março
|16:00
|-align=center
|Batuque
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Falcões
|12 de março
|14:00
|-align=center
|Derby
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Ribeira Bote
|12 de março
|16:00
|-
!colspan=6|Nota 3: Originalmente terminou com 2-1.
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 9
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Falcões
|3 - 1
|Derby
|18 de março
|14:00
|-align=center
|Ribeira Bote
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Batuque
|18 de março
|16:00
|-align=center
|Salamansa
|0 - 5
|bgcolor=#D0E7FF|Mindelense
|19 de março
|14:00
|-align=center
|Academica Mindelo
|0 - 3n4
|bgcolor=#D0E7FF|Farense
|19 de março
|16:00
|-
!colspan=6|Nota 4: Originalmente terminou com 1-1.
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 10
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Academica Mindelo
|4 - 1
|Falcões
|1 de abril
|14:00
|-align=center
|Mindelense
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Ribeira Bote
|1 de abril
|16:00
|-align=center
|Derby
|bgcolor=#D0E7FF|2 - 2
|Farense
|2 de abril
|14:00
|-align=center
|Batuque
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Salamansa
|2 de abril
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 11
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Batuque
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Derby
|8 de abril
|14:00
|-align=center
|Salamansa
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Farense
|8 de abril
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Ribeira Bote
|3 - 0n5
|Academica Mindelo
|9 de abril
|14:00
|-align=center
|Falcões
|bgcolor=#D0E7FF|2 - 2
|Mindelense
|9 de abril
|16:00
|-
!colspan=6|Nota 5: Originalmente terminou com 1-2.
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 12
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Farense
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Batuque
|14 de abril
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Derby
|4 - 0
|Salamansa
|14 de abril
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Mindelense
|3 - 0n6
|Academica Mindelo
|15 de abril
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Ribeira Bote
|4 - 3
|Falcões
|15 de abril
|16:00
|-
!colspan=6|Nota 6: Originalmente terminou com 0-1.
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 13
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Mindelense
|3 - 1
|Derby
|22 de abril
|14:00
|-align=center
|Academica Mindelo
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Batuque
|22 de abril
|16:00
|-align=center
|Salamansa
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Falcões
|23 de abril
|14:00
|-align=center
|Farense
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Ribeira Bote
|23 de abril
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 14
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Ribeira Bote
|2 - 0
|Salamansa
|29 de abril
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Falcões
|1 - 0
|Farense
|29 de abril
|16:00
|-align=center
|Batuque
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Mindelense
|30 de abril
|14:00
|-align=center
|Derby
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Academica Mindelo
|30 de abril
|16:00
|}
</center>

Evolução dos posições

EstadísticasMelhores vitórias::  Salamansa 0 - 5 Mindelense (19 de março)Melhor posição:''' Mindelense

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de São Vicente de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular de São Vicente
Década de 2010 na Ilha de São Vicente
Sao Vicente Campeonato
Sao Vicente Campeonato